Neste artigo, o ranking oficial das classificações dos países participantes da disputa de Mister Global.

Ranking 
Já atualizado com a versão mais recente do concurso, a de 2022:

Concursos de beleza